— японский аниме-сериал, который создавался студией Eiken при поддержке  Национальной Федерации Сельскохозяйственных кооперативных Объединений (JA Zen-Noh). Транслировался по телеканалу Fuji TV Network с 1 октября 1976 года по 31 марта 1982 года. Всего выпущено 1428 серий аниме, каждая из которой длится по 5 минут.

Сюжет 
В сериале нет реального развития сюжета. Это своеобразная поучительная программа, рассказывающая подробно о аспектах жизни в современной Японии.  Сериал в данном плане во многом схож с аниме Bottle Fairy. и создавался при поддержке  Национальной Федерации Сельскохозяйственных кооперативных Объединений, в частности премьер-министра Японии.

Список персонажей 

Бабушка. Озвучка — Акико Такамура

Отец семейства. И муж Сатико. Озвучка — Масааки Цукада 

Мать семейства и жена Ютаки. Озвучка — Мицуё Тобэ, Гара Такасима

Сын Ютаки и Сатико. Озвучка — Такако Кондо

Дочь Ютаки и Сатико. Озвучка — Юко Мита

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт аниме